Trawas kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Trawas, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Trawas, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar